Widows (televisieserie), een miniserie uit 1983 van bedenker Lynda La Plante
Widows (film), een film uit 2018 van regisseur Steve McQueen